Potato Museum – museo di Albuquerque, Stati Uniti
 Kartoffelmuseum – museo di Monaco di Baviera, Germania
 Frietmuseum – museo di Bruges, Belgio